Les élections législatives de 2019 en Nouvelle-Galles du Sud se sont déroulées le  pour élire le  parlement de Nouvelle-Galles du Sud, qui comprend les  de l'assemblée législative ainsi que 21 des  du Conseil législatif.

Mode de scrutin

Assemblée législative 
Le mode de scrutin pour l'élection de l'assemblée législative est le vote alternatif optionnel. Un candidat est élu dans chaque circonscription.

Chaque électeur peut numéroter les candidats dans son ordre de préférence, bien que ne choisir qu'un seul candidat soit possible.

Lors du comptage des voix, le candidat ayant obtenu plus de 50 % des premières préférences est élu. Si aucun des candidats en lice n'obtient plus de 50 % des premières préférences, c'est le candidat avec le plus de deuxièmes préférences qui l'est. Dans la procédure, le candidat avec le moins de voix est éliminé avant le comptage des deuxièmes préférences. Le processus est répété, avec chaque fois un candidat éliminé à chaque comptage jusqu'à ce qu'un candidat obtienne plus de 50 % des suffrages.

Conseil législatif 
Le mode de scrutin pour l'élection du conseil législatif est le vote alternatif optionnel à représentation proportionnelle. Les électeurs ont le choix de soit voter pour des groupes (par exemple pour des partis) ou de voter pour des individus (candidats individuels). Lorsqu'il s'agit de voter pour un parti, seul un parti doit être sélectionné. Lorsqu'il s'agit de candidats individuels, ils doivent être numérotés de 1 à 15 dans un ordre de préférence.

Le comptage des voix se fait à partir d'un système complexe où chaque candidat doit obtenir un quota de voix (typiquement 4,55 %) pour être élu.

Résultats

Assemblée législative

Conseil législatif

Notes et références

Notes

Références 

Nouvelle-Galles du Sud
2019 en Australie
Politique en mars 2019